Die Liste der Bodendenkmale in Wiesenaue enthält alle Bodendenkmale der brandenburgischen Stadt Wiesenaue und ihrer Ortsteile auf der Grundlage der Landesdenkmalliste vom 31. Dezember 2020.

Die Baudenkmale sind in der Liste der Baudenkmale in Wiesenaue aufgeführt.

Weblinks 
 
 Geodaten im Geoportal Brandenburg mit Bodendenkmalen

!Wiesenaue
!
Wiesenaue